Es ist vollbracht steht für:
 das sechste der sieben letzten Worte Jesu am Kreuz, siehe Sieben letzte Worte

Filme:
 TV-Episode aus Rote Rosen (2010, Staffel 1, Episode 917)

Literatur:
 Predigt von Charles Haddon Spurgeon in seiner gleichnamigen Predigtsammlung
 Es ist vollbracht, das Ende einer Legende ist erreicht, (1988) Publikation des Holocaustleugners Ernst Zündel

Musik und Liedtexte:
 Arien in musikalischen Passionen, siehe Passion (Musik):
 Es ist vollbracht, BWV 58, in der Johannespassion von Johann Sebastian Bach, siehe Johannes-Passion (J. S. Bach) #Werkübersicht
 Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, Oratorium von Joseph Haydn
 Es ist vollbracht!, Liedtext von Salomo Franck (1711)
 Liedtext von Lothar Kosse